Camet ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Camet (1904–2007), argentinischer Fechter
 Francisco Camet (1876–1931), argentinischer Fechter